

Patronyme 

 Prosper Enfantin, ingénieur et économiste français (1796-1864).

Télévision 
 Enfantin (titre original Barthood), épisode de la série télévisée Les Simpson (2015).